Kanton Sint-Omaars (Frans: Canton de Saint-Omer)
 Kanton Sint-Omaars-Noord, voormalig kanton
 Kanton Sint-Omaars-Zuid, voormalig kanton